Grottesi ist der Familienname folgender Personen:
 Marcello Grottesi (* 1939), italienischer Kurzfilmregisseur
 Rosalbe Grottesi (* 1946), italienische Schauspielerin